

Toponymes

Lorcy

Lorcy (Belgique)

Patronymes 
 Claude Lorcy (1771-1798), chouan ;
 Julien Lorcy (1972- ), boxeur français ;
Pierre Lorcy (1967- ), boxeur français ;

Fictions 

 Le Mystère du Baron de Lorcy

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme